Солнечное затмение 8 апреля 2005 года — гибридное солнечное затмение 129 сароса, которое можно было наблюдать в южной и центральной частях Тихого океана, а также в Центральной Америке.

8 апреля 2005 года — день похорон понтифика Иоанна Павла II.

Ссылки 

 Каталог солнечных затмений
 NASA - Hybrid Solar Eclipse of 2005 April 08

2005-04-08
2005 год в науке